Stau bezeichnet:
 Verkehrsstau im Straßenverkehr
 Stau (Wasserstraßen) im Wasserverkehr
 Stau (Meteorologie), die erzwungene Aufwärtsbewegung des Windes vor Gebirgen oder anderen Hindernissen
 Aufstau eines Fließgewässers oder Sees
 Papierstau, die Betriebsstörung von Druckern bei Steckenbleiben von Papier
 Stau (sprich []), hypothetisches Elementarteilchen, siehe Superpartner
 Stase (Medizin) in der Medizin
 Congestion, Kapazitätsüberlastungen in Telekommunikationsnetzen, siehe Network congestion avoidance

Filmtitel:
 Stau (1979), italienischer Spielfilm
 Tatort: Stau, TV-Krimi (2017)
 Superstau, Komödie (1991)

Siehe auch:
 Stauerei
 Mena-Stau
 Stow
 Stowe